Miejscowości na Ukrainie:
 Wołosianka – wieś na Ukrainie w obwodzie lwowskim rejonie skolskim
 Wołosianka – wieś na Ukrainie w obwodzie zakarpackim
 Wołosianka Mała – wieś na Ukrainie w obwodzie lwowskim rejonie turczańskim
 Wołosianka Wielka – wieś na Ukrainie w obwodzie lwowskim rejonie starosamborskim